Schillings ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Georg Schillings (1865–1921), deutscher Fotograf
 Max von Schillings (1868–1933), deutscher Komponist, Dirigent und Theaterintendant
 Rudi Schillings (1925–2003), deutscher Glasmaler, Maler und Illustrator
 Willi Kremer-Schillings, deutscher Autor, Manager und Nebenerwerbslandwirt
 Wolfgang Schillings (* 1971), deutscher Sportmediziner und Journalist

Schillings steht für Ortsnamen
 Schillings, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Szelągowo in der Gmina Jonkowo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schillings, Ort im Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Janowo (Miłakowo) in der Gmina Miłakowo, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen